La Kirin Cup 1985 est la huitième édition de la Coupe Kirin. Elle se déroule en mai et en juin 1985, au Japon. Le tournoi se déroule avec trois sélections (l'Uruguay, la Malaisie (espoirs) et le Japon) et trois clubs (Yomiuri, Santos FC et West Ham United).

Résultats 
 26- 5-1985 : Japon 1-4 Uruguay 
 26- 5-1985 : Santos FC 2-1 West Ham United
 26- 5-1985 : Yomiuri 5-0 Malaisie U-23
 28- 5-1985 : Japon 2-2 West Ham United 
 28- 5-1985 : Santos FC 8-1 Malaisie U-23
 28- 5-1985 : Uruguay 4-3 Yomiuri
 30- 5-1985 : Japon 0-1 Yomiuri
 30- 5-1985 : West Ham United 9-2 Malaisie U-23
 30- 5-1985 : Uruguay 1-1 Santos FC
 2- 6-1985 : Japon 1-4 Santos FC 
 2- 6-1985 : Uruguay 6-0 Malaisie U-23
 2- 6-1985 : Yomiuri 0-0 West Ham United
 4- 6-1985 : Japon 3-0 Malaisie U-23 
 4- 6-1985 : West Ham United 1-1 Uruguay
 4- 6-1985 : Santos FC 4-0 Yomiuri

Tableau

Finale

Vainqueur 

Coupe Kirin
Football en 1985